Гудачек (; женская фамилия: , ) — чешская фамилия. Известные носители:

 Гудачек, Владимир (род. 1971) — чешский хоккеист, вратарь.
 Гудачек, Либор (род. 1990) — словацкий хоккеист, центральный нападающий.
 Гудачек, Юлиус (род. 1988) — словацкий хоккеист, вратарь.